24 rok naszej ery
 24 rok przed naszą
 24 – liczba naturalna
 24 –  amerykański serial telewizyjny

Zobacz też 

 24 godziny